Leaf (von altengl. leaf „Blatt“) steht für:

 Leaf (Unternehmen), niederländischer Süßwarenhersteller
 Leaf (Label), britisches Independent-Label
 The Album Leaf, US-amerikanisches Musikprojekt
 Leaf (Spieleentwickler), japanischer Spieleentwickler
 Leaf (Digital Imaging), Hersteller von digitalen Kamerarückwänden, gehört zu Phase One

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Leaf (Georgia)
 Leaf (Kalifornien)
 Leaf (Mississippi)

Leaf ist der Familienname folgender Personen:

 Caroline Leaf (* 1946), US-amerikanisch-kanadische Animatorin
 Charles Leaf (1895–1947), US-amerikanischer Segler
 Daniel P. Leaf (* ca. 1952), ehemaliger Lieutenant General der US Air Force und stellvertretender Kommandeur des US Pacific Command
 Earl Leaf (1905–1980), US-amerikanischer Fotograf
 Henry Leaf (1862–1931), britischer Rackets- und Cricketspieler
 Munro Leaf (1905–1976), US-amerikanischer Kinderbuchautor
 Ryan Leaf (* 1976), US-amerikanischer Footballspieler
 T. J. Leaf (* 1997), US-amerikanisch-israelischer Basketballspieler

Der Plural Leaves steht für:

 The Leaves, US-amerikanische Garage-Rock-Band
 Leaves, isländische Rockband

LEAF steht als Abkürzung für:

 Nissan Leaf, Leading, Environmentally Friendly, Affordable, Family Car, ein Elektroauto des japanischen Automobilherstellers Nissan
 Law Enforcement & Armed Forces, Produktlinie des Outdoor-Unternehmens Arc'teryx
 Life Extension Advocacy Foundation, eine US-amerikanische Non-Profit-Organisation

Siehe auch:
 Leaf River
 Lieff
 LIF

Abkürzung